Кондратьев, Василий:
 Кондратьев, Василий Емельянович (1887—1937) — святой Русской православной церкви.
 Кондратьев, Василий Кириллович (1967—1999) — российский поэт, прозаик, переводчик.
 Кондратьев, Василий Николаевич (1925—1988) — советский военнослужащий, старший сержант, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Кондратьев, Василий Петрович (1810—1873) — генерал-лейтенант, начальник артиллерии Киевского округа.